Elbach ist Name und Namensbestandteil geographischer Gegenstände:

Orte:
 Elbach (Fischbachau), Ortsteil von Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Elbach (Gummersbach), Ortsteil von Gummersbach, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Elbach (Haut-Rhin), Gemeinde im Département Haut-Rhin, Frankreich

Gewässer:
 Elbach (Kleine Kyll), rechter Zufluss der Kleinen Kyll gegenüber Manderscheid, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Elbach (Lavant), linker Zufluss der Lavant nach Krottendorf, Marktgemeinde Lavamünd, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Elbach (Leitzach), rechter Zufluss der Leitzach gegenüber Oberachau, Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Elbach (Wiehl), rechter Zufluss der Wiehl nach Nespen, Gemeinde Reichshof, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

 Elbacher Siefen, rechter Zufluss der Gelpe (zur Leppe) bei Elbach, Stadt Gummersbach, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Elbbach
 Ellbach
 Ellebach